Romney kan syfta på följande:

 Romney (slott) – ett slott i Folkestone and Hythe, Kent, England
 Romney, West Virginia – en stad i West Virginia
 Romney, Hythe & Dymchurch Railway, järnväg i Storbritannien.
 Romney Brent, mexikansk skådespelare.
 Mitt Romney, amerikansk politiker.
 George W. Romney, amerikansk politiker.
 George Romney, brittisk konstnär.

Efternamn